Hinterer Graben heißen Gewässer und Täler:

 Hinterer Graben, Obertalmalmulde der Holdermühlklinge, linkes Bachtal zur Tauber vor der Holdermühle, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hinterer Graben (Prim), linker Zufluss der Prim (zum Neckar) nahe Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg